Ivan Ocvirk je osebno ime več znanih Slovencev:

 Ivan Ocvirk (1883 - 1951), glasbenik, skladatelj
 Ivan Ocvirk, španski borec